Friedrich Wernicke ist der Name von

* Friedrich Wernicke (Chronist) (1839–1909), deutscher Lehrer und Chronist 
 Friedrich Wernicke (Pädagoge) (1857–1915), auch: Friedrich Alexander Wernicke, deutscher Pädagoge, Hochschullehrer, Oberschulrat und Mathematiker
 Friedrich Wernicke (Bergingenieur) (1902–1982), deutscher Bergingenieur und Berghauptmann, Sachverständiger und Gutachter
 Friedrich August Wernicke (1794–1819), deutscher Philologe